4862 Loke –  asteroide della fascia principale
Loke – frazione del comune di Nova Gorica in Slovenia